Grčka:
 Naksos (grad)
 Naksos (otok)